Шме́линг (; ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шмелинг, Карстен (род. 1962) — немецкий гребец.
 Шмелинг, Макс (1905—2005) — немецкий боксёр.
 Шмелинг, Рейнгольд Георг (1840—1917) — архитектор Риги.
 Шмелинг, Рудольф (1898—1976) — штурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Нанси.

См. также 
 Шмерлинг